Мюленберг, Муленберг ():

 Мюленберг, Генрих Мельхиор — немецкий лютеранский пастор, направленный в Северную Америку в качестве миссионера.
 Мюленберг, Готтилф Генри Эрнест — немецко-американский ботаник, миколог, теолог и лютеранский священник.
 Муленберг, Джон Питер Гэбриэл — американский проповедник и солдат, сын Генриха Мюленберга.
 Муленберг, Фредерик — американский священник и политический деятель.
 Мюленберг — округ, расположенный в штате Кентукки.

См. также 
 Мюленберге